Minasi ist der Familienname folgender Personen:

 Dom Minasi (* 1943), US-amerikanischer Jazz-Gitarrist, Komponist, Bandleader und Musikproduzent im Bereich des Modern Creative und der improvisierten Musik
 Riccardo Minasi (* 1978), italienischer Violinist und Dirigent im Bereich der historischen Aufführungspraxis